Премия «Грэмми» за лучший нью-эйдж альбом () присуждается Национальной академией искусства и науки звукозаписи за «художественные достижения, техническое мастерство и значительный вклад в развитие звукозаписи без учёта продаж альбома и его позиции в чартах» ежегодно с 1987 года.

Первоначально имела название «Лучшая запись в жанре нью-эйдж» и была присуждена швейцарскому музыканту Андреасу Фолленвайдеру за студийный альбом Down to the Moon на 29-й церемонии вручения наград «Грэмми». Уже на следующий год академия решила переименовать категорию в «Лучшее нью-эйдж исполнение». В 1992 году повторно произошло изменение наименования категории; оно было изменено на «Лучший нью-эйдж альбом», которое используется и на сегодняшний день. Начиная с 2001 года премия вручалась не только исполнителю альбома, но и другим участникам записи: продюсерам, звукорежиссёрам и прочему персоналу. Последним лауреатом награды в настоящий момент является канадский гитарист Джим Уэст.

Нью-эйдж, как музыкальный жанр неоднократно вызывал споры со стороны музыкальных журналистов и музыкальной индустрии в целом. Национальная академия искусства и науки звукозаписи вручает премию за новую запись, содержащую не менее 51 % музыки, которую можно отнести к жанру нью-эйдж.

Рекордсменами по количеству побед на 2013 год является Пол Уинтер. В сольной карьере он получил две награды и четыре к качестве лидера коллектива Paul Winter Consort. Уинтер также является единственным музыкантом, получившим награду два года подряд. Первое место по числу полученных наград занимают американские исполнители (16 раз), второе место занимают ирландские музыканты (5). Японский композитор Китаро держит первенство по количеству номинаций (13). Он является единственным музыкантом, чья серия альбомов номинировалась на «Грэмми» полностью.

Список победителей и номинантов

Примечания

Ссылки

Литература 
 
 

Грэмми
Нью-эйдж-альбомы